Соломон Беньяминович (Семён Вениаминович) Погребинский (19 марта 1924 - 26 сентября 2017, Хайфа, Израиль) — украинский советский учёный и инженер-кибернетик, разработчик отечественных ЭВМ; доктор технических наук, профессор, лауреат Государственных премий СССР (1968) и УССР, премии им. С. А. Лебедева, кавалер ордена Славы III степени, медалей «За отвагу», других правительственных наград, заместитель директора СКБ по научной работе — главный научный сотрудник Института кибернетики АН Украины, главный конструктор вычислительных машин «Днепр», «МИР», «Луч», первых суперкомпьютеров ЭС-2016 и ЕС-2701, многочисленных разработок для Министерства обороны СССР, Центра управления полетами «Звездного городка». Автор нескольких сотен статей и книг по вопросам конструирования вычислительной техники.

Биография 
Соломон Погребинский родился в марте 1924 года в Киеве. Среднюю школу окончил 20 июня 1941 года, а уже 22 июня добровольцем пошел в военкомат. Был направлен к трудовому батальону на Кировоградщину, затем эвакуирован в Ташкент, где через несколько месяцев сдал экзамены за первый курс Одесского кораблестроительного института. Весной 1942 года был призван в армию, окончил курсы младших командиров пулеметных подразделений в Кушке, с осени 1942 года — на передовой как заместитель командира пулеметного взвода (старший сержант). Четыре ранения; последнее, тяжелое — зимой 1945 года в Германии.

После выздоровления стал студентом КПИ, откуда в 1949 году попал в лаборатории вычислительной техники под руководством С. А. Лебедева, где принимал участие в создании первой в Европе вычислительной машины (компьютера) МЭСМ, а также вычислительных машин «Киев» и БЭСМ. С тех пор и до пенсии работал в Институте кибернетики АН УССР (ныне Институт кибернетики имени. М. Глушкова НАН Украины). Вместе с академиком В. М. Глушковым разработал идею и был главным конструктором первого в мире профессионального мини-компьютера «МИР» (Машина Инженерных Расчетов»), и трех последующих моделей серии «МИР» — единственных в истории советской кибернетики вычислительных машин персонального класса, которые получили признание на Западе (США, Франция, Финляндия). После разгрома украинской и других национальных школ компьютерного конструирования (с «подачи» председателя КГБ Ю. Андропова и московской школы кибернетиков) был главным конструктором ряда машин серий ЕС и СМ ЭВМ, а также многочисленных разработок специализированных промышленных компьютерных комплексов. С 1986 года главный научный сотрудник АН УССР, в Институте кибернетики.

С 1995 года на пенсии. С 1996 года жил в Израиле, в Хайфе, где принимал участие в разработке промышленных систем компьютерного распознавания лиц.

Жена — Киреева Ирина Евгеньевна (март 1923 - август 2017), учительница, кавалер медалей «За оборону Киева» и других правительственных наград. 

Дети: Владимир Погребинский (родился в январе 1960), программист, и Аркадий Киреев (июнь 1949 - май 2006), культуролог и журналист.

Примечания

Литература 
 С. Б. Погребинский, Б. А. Бублик и др. Аналитик: отображается численно-аналитическое решение задач на малых ЭВМ : справочное пособие. — К., Наук. мысль, 1987
 С. Б. Погребинский. Моделирование и разработка интегральных структур микроелектронных устройств. — К., Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова АН УССР, 1986
 С. Б. Погребинский. Программное обеспечение и применение малых ЭВМ. — К., АН УССР, Ин-т кибернетики, 1985
 С. Б. Погребинский, Проектирование технических средств ЭВМ и систем. — К., АН УССР, Ин-т кибернетики, 1984.
 С. Б. Погребинский, В. А. Левченко. Проектирование технических средств ЭВМ и систем. — К., АН УССР, Ин-т кибернетики, 1982.

Ссылки 
 Автобиографическое сообщение из личного блога С. Бы. Погребинского 
 Solomon B. Pogrebinsky — Ukrainian Computer history (англ.)
 The emergence of Soviet Predecessors to Personal Computers  (англ.)
 Патенты на ЭВМ: SU 513567 A2  SU 208353 A1(рус.)

Лауреаты Государственной премии СССР
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Иммигрировавшие в Израиль с Украины
Учёные Украины
Инженеры Украины
Старшие сержанты (СССР)
Лауреаты премии имени С. А. Лебедева